Lilius ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Kraters Maginus und nordwestlich von Jacobi.
Der Kraterrand ist erodiert, das Innere eben mit einem Zentralberg.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Mediziner Aloisius Lilius offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Lilius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)